Fogas, halfaj
Fogas, szlovákiai település
Budapesti fogaskerekű vasút (60-as villamos), népszerű becenevén Fogas